L'attributo Bayhaqī  (dato a una persona proveniente dal distretto di Bayhaq) può riferirsi a diversi personaggi:

 Abu’l-Fażl Bayhaqī, segretario della corte ghaznavida e storico
 Abu’l-Ḥasan Moḥammad Bayhaqī, giurista
 Ebrāhīm Bayhaqī, letterato 
 ʿAlī bin Zayd Bayhaqī, erudito e studioso